Die 60. Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland fanden vom 1. August bis zum 9. August 1966 auf dem Rothenbaum in Hamburg statt.

Margaret Smith verteidigte alle drei Titel, im Damendoppel dieses Mal mit der Britin Ann Jones sowie im Mixed an der Seite ihres Landsmannes John Newcombe. Bei den Herren gewann Fred Stolle sowohl den Titel im Einzel als auch im Herrendoppel mit dem Dänen Jørgen Ulrich. Dazu stand er an der Seite von Maria Esther Bueno auch im Mixed-Finale. Für Interesse sorgte das erstmalige Auftreten von Spielern aus der Sowjetunion in Hamburg.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 30. Juli bis 10. August 1966, verfügbar im Online-Archiv von abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, 20. Jahrgang, Heft 15 (2. August-Ausgabe 1966)

Tennisturnier in Hamburg
Hamburg-Harvestehude
Tennisturnier 1966